Saint-Laurent-des-Combes (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Laurent-des-Combes (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes